Никитская — топоним:

 Никитская — название Большой Никитской улицы.
 Никитская — деревня, Терновский район, Воронежская область.

См. также 
 Никитский
 Никитская церковь